Pico Agudo (Agualva)
Pico Agudo (Japira)
Pico Agudo (Santa Bárbara)
Pico Agudo (Santo Antônio do Pinhal)
Pico Agudo (Sapopema)

Desambiguações de topônimos